Australian Open 1977 (styczeń)
 Australian Open 1977 (grudzień)

Zobacz też